Ipuã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ipuã (ort), São Paulo, 
 Ipuã (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar